Kuotkojärvet är näraliggande sjöar i Kiruna kommun i Lappland som ingår i 
Kuotkojärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750007-174250), sjö i Kiruna kommun 
Kuotkojärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750016-174288), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Kalixälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun